Междунаро́дный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Международный переулок — улица в Воронеже.
 Средний Международный переулок — улица в Москве.

См. также 
 Международная улица